Il doppio del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Julian Knowle e Alexander Peya, che hanno battuto in finale Johan Landsberg e Jean-Claude Scherrer con il punteggio di 3-6, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Julian Knowle /  Alexander Peya (Campioni)
 Johan Landsberg /  Jean-Claude Scherrer (finale)

 Gianluca Bazzica /  Adam Chadaj (primo turno)
 Victor Ioniță /  Niko Karagiannis (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 2005